Niemcy:
 Broich – dzielnica Mülheim an der Ruhr

Osoby:
 Hans Broich – niemiecki piłkarz
 Karl Broich – niemiecki aktor
 Margarita Broich – niemiecka aktorka
 Thomas Broich – niemiecki piłkarz

Inne:
 Broich – ród